Spielsystem steht für:

 Spielsystem (Fußball)
 Handball #Spielsystem
 Spielsystem (Volleyball)
 Turniersystem (Tischtennis)